A Gimnástica de Torrelavega, teljes nevén Real Sociedad Gimnástica de Torrelavega spanyol labdarúgócsapatot 1907-ben alapították, 2017-18-ban a harmadosztályban szerepel.

Statisztika

Ismertebb játékosok

  Ilsat Fajzulin
  Pedro Zaballa
  Mario Bermejo
  Diego Camacho
   Óscar Engonga
   Vicente Engonga
  Luis Fernández
  Geli
  Alberto González
  Rubén Palazuelos
  Javi Venta

Külső hivatkozások
 Hivatalos weboldal 
 Futbolme 

Spanyol labdarúgócsapatok
1907-ben alapított labdarúgócsapatok